Mănești se poate referi la:
 Mănești, Argeș
 Mănești, Dâmbovița
 Mănești, Prahova

Vezi și 
 Mănescu

Toponime românești